Paul Hermann (botanicus)
 Paul Hermann (componist)
 Paul Hermann Müller, chemicus en nobelprijswinnaar